Živec je lahko:
 Živec, skupek celičnih vlaken, ki prevajajo dražljaje 
 Živec, priimek več znanih ljudi